Книга пророка Иеремии — книга, входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета. В еврейской Библии помещается в разделе Невиим (Пророки).

Книга написана в Иудее и Египте.

Главы 1—51 были записаны пророком Варухом со слов пророка Иеремии (, ) в период с 626 по 580 год до н.э., причём под диктовку пророка Иеремии были записаны главы с 1-й до 34-й, а с 35-й до 51-й пророком Варухом, уже не под его диктовку. Последняя 52-я глава была написана, возможно, пророком Варухом после 560 года до н. э. Книга охватывает время: 626 — 562 года до н. э.

«О блаженном Иеремии говорят, что (книгу) его нужно читать прежде других (пророков), как более ясную», — отмечается в предисловии к толкованию святого Иоанна Златоуста на книгу пророка Иеремии.

См. также 
 Кодекс Алеппо

Литература 
 Книга Иеремии. Перевод с древнееврейского с комментариями Л.В. Маневич.

Примечания

Ссылки 
 Прочитать Книгу Пророка Иеремии.  
 
 Рав Хаим Бурштейн. Цикл уроков по книге пророка Ирмияу. 

Книги Ветхого Завета
Великие пророки
Танах:Пророки
Книги по алфавиту
Книга пророка Иеремии